Conyngham steht für:

 Conyngham (Pennsylvania), Ort im US-Bundesstaat Pennsylvania

Conyngham ist der Familienname folgender Personen:
 Barry Conyngham (* 1944), australischer Komponist und Musikpädagoge
 Elizabeth Conyngham, Marchioness Conyngham (eigentlich Elizabeth Denison; 1769–1861), Mätresse des Prinzregenten und späteren König Georg IV. von Großbritannien
 Frederick Conyngham, 7. Marquess Conyngham (1924–2009), irischer Adliger und Soldat
 Gustavus Conyngham (um 1747–1819), amerikanischer Marineoffizier

Siehe auch:
 Coningham